Boo pode ser:

 Boo (Dragon Ball), personagem do Dragon Ball.
 Boo, linguagem de programação.

Ver também 
 Boos (desambiguação)

Desambiguação